Molekulska formula -{C17H34O2}- se može odnositi na:

 Хептадеканска киселина
 Izopropil miristat